Аверьяновка — название населённых пунктов в России:

 Аверьяновка — село в Кизлярском районе республики Дагестан.
 Аверьяновка — деревня в Тулунском районе Иркутской области.
 Аверьяновка — посёлок при станции в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Аверьяновка — посёлок в Кологривском районе Костромской области.
 Аверьяновка — село в Богатовском районе Самарской области.